

Patronyme 
Ivanov (masculin ; en ) ou Ivanova (féminin ; en ), également Ivanoff (transcription désuète), est un patronyme dérivé du prénom , très courant en Russie, en Bulgarie et en Ukraine. Il est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Ivanov 

 Alban Ivanov (1984-), humoriste, comédien et improvisateur français
 
 Alexandre Ivanov (1806-1858), peintre russe
 Almaz Ivanov (?-1669), diplomate russe
 Anatoli Ivanov (1928-1999), écrivain et journaliste soviétique
 Andreï Ivanov (peintre) (1775-1848) , peintre russe père d'Alexandre Ivanov 
 Andreï Ivanov (1967-2009), footballeur russe
 Borislav Ivanov (1977-), karateka bulgare
 Edouard Ivanov (1938-), joueur de hockey sur glace soviétique
 Evgeni Ivanov (1974-), joueur de volley-ball bulgare
 Evgueni Ivanov (1926-1994), espion soviétique
 
 Gjorge Ivanov (1960-), homme politique macédonien, président de la République de Macédoine depuis le 
 Hristo Ivanov (1974-), homme d’État bulgare
 
 Ilia Ivanov (1860-1932), zoologiste russe
 
 Konstantin Vasilyevich Ivanov (1890-1915), poète russe
 Leonid Ivanov (1921-1990), footballeur soviétique
 Lev Ivanov (1834-1901), danseur et chorégraphe russe
 Lioubomir Ivanov (1952-), mathématicien et homme politique bulgare
 Marin Ivanov (1954-), escrimeur bulgare
 
 
 Oleg Ivanov (1986-), footballeur russe
 Pravdoliub Ivanov (1964-), artiste plasticien bulgare
 Ruslan Ivanov (1973-), coureur cycliste moldave
 
 Trifon Ivanov (1965-2016), footballeur bulgare
 
 
 Viktor Ivanov (1930-2004), rameur d'aviron soviétique
 Viktor Ivanov (1950-), homme politique russe
 
 Vsevolod Ivanov (1895-1963), écrivain soviétique
 Yossif Ivanov (1986-), violoniste belge

Ivanova 

 Alina Ivanova (1969-), athlète russe, spécialiste de la marche athlétique et du marathon ;
 Anna Ivanova (1987-), joueuse de volley-ball russe ;
 Borislava Ivanova (1966-), kayakiste bulgare ;
 Ekaterina Ivanova (1977-), biathlète russe ;
 Elizaveta Ivanova (1999-), grimpeuse russe ;
 Iliana Ivanova (1975-), femme politique bulgare ;
 Julia Ivanova (1985-), fondeuse russe ;
 Kira Ivanova (1963-2001), patineuse artistique russe ;
 Lidia Ivanova (1937-), gymnaste artistique russe ;
 Lili Ivanova (1939-), chanteuse bulgare ;
 Lioudmila Ivanova (1933-2016), actrice soviétique et russe ;
  ;
 Nina Ivanova (1934-2020), actrice de cinéma russe ;
 Olimpiada Ivanova (1970-), athlète russe, spécialiste de la marche athlétique ;
 Svetlana Ivanova (1985-), actrice russe ;
 Tamara Ivanova-Isaeva, critique gastronomique, sommelière et journaliste russe ;
 Varvara Ivanova (1987-), harpiste virtuose russe ;
Vera Ivanova (1977-), compositrice russe.

Ivanoff 

 Alexandre Barbera-Ivanoff (1973-), artiste peintre français dont le grand-père maternel est Serge Ivanoff
 Nicolas Ivanoff (1967-), aviateur français
 Serge Ivanoff (1893-1983), peintre russe
 Vassil Ivanoff (1897-1973), céramiste français

Titre 

 Ivanov, pièce de théâtre d'Anton Tchekhov

Autres 
 Susan Ivanova, personnage de fiction de l'univers Babylon 5
 Ivanov, groupe de musique français qui s'est illustré en 1989 par la chanson Les Nuits sans soleil.
 Le 110-graphe de Iofinova-Ivanov (mathématiques)

Toponyme 

 Les monts Ivanov, au Kazakhstan

Notes et références

Voir aussi 

 
 
 
 

Patronyme russe
Homonymie de patronyme bulgare
Patronyme ukrainien